Cerro kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cerro Maggiore, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano, 
 Cerro al Volturno, kommun, Molise, Provincia di Isernia,

Kuba 

 Cerro, Havanna, kommun, Havanna,

Spanien 

 Cerro (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca,